Dérivis ist der Familienname folgender Personen:

 Henri-Étienne Dérivis (1780–1856), französischer Opernsänger (Bass)
 Prosper Dérivis (1808–1880), französischer Opernsänger (Bass)